Nit i dia és un thriller que gira entorn el dia a dia dels policies, metges forenses i jutges que han de resoldre crims i tractar amb la part més fosca de la realitat.

La sèrie, creada per Lluís Arcarazo i Jordi Galceran, fou dirigida per Manuel Huerga i Oriol Paulo i protagonitzada per Clara Segura i Crespo. L'estrena a TV3 va ser l'1 de febrer de 2016 després d'emetre, la setmana abans, el making of, anomenat Dia i nit, on s'exposaven les persones, els escenaris... en els quals s'inspira la sèrie.

El primer capítol va tenir una quota de pantalla del 18,6% amb 544.000 espectadors, sent l'emissió més vista de l'horari de màxima audiència.

Està previst el rodatge d'una tercera temporada, segons declaracions del seu codirector i el seu productor.

Argument 
Sara Grau, Clara Segura, és una metge forense casada amb l'executiu Lluís Forés, Pablo Derqui. El mateix dia que comença un procés de reproducció assistida, durant una autòpsia, reconeix un cadàver sense identificar amb qui va mantenir  una infidelitat i alhora apareix el cos d'una anciana assassinada, que sembla víctima d'un assassí en sèrie.

A partir d'aquest inici els fets es van encadenant al voltant de la vida de la protagonista, personatge que viu a cavall d'una vida fosca relacionada amb crims i una de més normal, que intenta evitar que sigui afectada emocionalment per la seva feina. A ella s'hi sumen un jutge atrapat entre dues dones, un psiquiatre traumatitzat i delinqüents que no poden fugir de la seva vida.

Personatges 
Els personatges estan inspirats en policies, forenses, psiquiatres, jutges... com els que es poden trobar a la Ciutat de la Justícia i, en especial, a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya i estan encarnats pels següents actors:

Temporada 1

Principals 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 Clara Segura i Crespo - Sara Grau Perelló
 Pablo Derqui - Lluís Forés
 Miquel Fernández - Aitor Otxoa Urkixo
 Marc Martínez - Marc Ramos Jané †
 Carlota Olcina - Clara Salgado (Capítol 1 - Capítol 9; Capítol 11)
 Oriol Vila - Toni Guillén
</td> Anna Alarcón - Sònia Silva
 Alba Pujol - Fàtima Comín 
 David Verdaguer - Pol Ambrós (Capítol 1 - Capítol 2; Capítol 4 - Capítol 13)
 Rosa Gàmiz - Magda Jurado
 Mario Gas Cabré - Fermí Cases Ferrer †
 amb la col·laboració especial de  Vicky Peña - Mercè Pàmies Camps † (Capítol 1 - Capítol 8)
|}

 Secundaris 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 Mireia Vilapuig i Borrell - Miren Otxoa (Capítol 2 - Capítol 7; Capítol 9 - Capítol 13)
 Victòria Pagès - Olga Comas (Capítol 1 - Capítol 3; Capítol 5; Capítol 8 - Capítol 13)
 Carme Sansa i Albert - Consol Jané † (Capítol 2 - Capítol 3; Capítol 5; Capítol 8 - Capítol 13)
 Manel Sans - Ismael Fajardo (Capítol 5 - Capítol 13)
 Iván Luengo - Adrià Ramos (Capítol 2 - Capítol 3; Capítol 5 - Capítol 6; Capítol 8 - Capítol 10; Capítol 12 - Capítol 13)
 Mima Riera - Wendy (Capítol 5; Capítol 7 - Capítol 13)
 Queralt Albinyana - Montse Llopis † (Capítol 2 - Capítol 3; Capítol 6; Capítol 8 - Capítol 9)
 Cesc Albiol - Bueno (Capítol 1 - Capítol 2; Capítol 6 - Capítol 7)
 Manuel Dueso - Andreu Rubio (Capítol 6; Capítol 8; Capítol 12 - Capítol 13)
 José Coronado - Piter (Capítol 10; Capítol 12 - Capítol 13)
 Mar Ulldemolins - Carmen García Bofarull (Capítol 11 - Capítol 13)
 Oriol Puig - Bruno Efron (Capítol 6 - Capítol 7; Capítol 9) Andrés Herrera - Víctor González  (Capítol 10, Capítol 12 - Capítol 13)
 Paula Blanco i Barnés és Marina.
 Pep Ferré és Felip.
 Santi Ricart és Vicens Palau.
 Sara Espígul és Sílvia.
 Roger Casamajor és Guti.
 Ivan Benet és Bernat.
 Montserrat Carulla i Ventura és Carmina.
 Maria Ribera és Yolanda.
 Enric Vilalta és Brauli.
 Xicu Masó és Artur Sala.
 Albert Pérez és el jutge Vallejo.
 Ana Wagener- Oihane (Capítol 10)
|}

 Temporada 2 
Un jutge apareix mort en estranyes circumstàncies abans que pugui prendre declaració a un testimoni protegit que podria aportar proves concloents sobre la implicació d'un polític de primera línia en una important trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners. Un entramat que farà qualsevol cosa per evitar que la veritat surti a la llum. Al mateix temps, la descoberta accidental del cadàver d'un nen desaparegut a Barcelona la primavera de 1992 destapa un terrible crim del passat. Un delicte que ja ha prescrit. Una víctima oblidada per gairebé tothom. Una història que trasbalsa la vida de Sara Grau i que l'empeny a implicar-s'hi més enllà de les seves obligacions professionals en una investigació que connecta amb un episodi obscur de la seva infantesa.

 Principals 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 Clara Segura i Crespo - Sara Grau Perelló (Capítol 1 - Capítol 10, Capítol 12 - Capítol 13)
 Josep Maria Pou - Benet Muntada † (Capítol 1, Capítol 3, Capítol 5 -  Capítol 6, Capítol 9 - Capítol 11)
 Andrés Herrera - Víctor González  (Capítol 2 - Capítol 7, Capítol 9 - Capítol 13)
 Miquel Fernández - Aitor Otxoa Urkixo (Capítol 2 - Capítol 10, Capítol 12 - Capítol 13)
 David Verdaguer - Pol Ambrós
 Mar Ulldemolins - Carmen García Bofarull (Capítol 2 - Capítol 7, Capítol 9 - Capítol 13) Lluïsa Mallol - Joana Porta (Capítol 1 -  Capítol 6, Capítol 9 - Capítol 13)
 Peter Vives - Damià Camps (Capítol 1 -  Capítol 6, Capítol 9 - Capítol 13)
 Ramon Fontserè - Martí Miró † (Capítol 1 -  Capítol 7, Capítol 9 - Capítol 13)
 Pep Cruz - Fidel Martín † (Capítol 4 - Capítol 7, Capítol 9 - Capítol 11)
 Victòria Pagès - Olga Comas (Capítol 1 -  Capítol 5, Capítol 7, Capítol 9 - Capítol 10, Capítol 12 - Capítol 13)
 Alba Pujol - Fàtima Comín (Capítol 1 -  Capítol 9, Capítol 13)
 Oriol Vila - Toni Guillén (Capítol 1 -  Capítol 5, Capítol 7 - Capítol 13)
 Anna Alarcón - Sònia Sílvia (Capítol 1 -  Capítol 5, Capítol 7 - Capítol 13)
 Pol López - Starsky (Capítol 2 - Capítol 5, Capítol 7, Capítol 9 - Capítol 10, Capítol 12 - Capítol 13)
 Irene Montalà - Eva Vivancos (Capítol 2, Capítol 5 - Capítol 8, Capítol 10, Capítol 13)
 Fermí Reixach - "Martínez" (Capítol 1 - Capítol 6, Capítol 9 - Capítol 13)
 Ernest Villegas - "Querol" (Capítol 1 - Capítol 3, Capítol 6, Capítol 9 - Capítol 13)
|}

Secundaris 
 Manu Fullola - Román Palacios † (Capítol 1, Capítol 3)
 Mireia Vilapuig i Borrell - Miren Otxoa (Capítol 4, Capítol 7, Capítol 9)
 Pablo Derqui - Lluís Forés (Capítol 2, Capítol 7 - Capítol 8)
 Jordi Bosch - Doctor Joan Grau (Capítol 4)
 Diana Ollé - Lia Solís (Capítol 1, Capítol 3, Capítol 5, Capítol 9)
 Maria Pau Pigem - Rosalia † (Capítol 2 - Capítol 4)
 Mima Riera - Wendy 
 Manel Sans - Ismael Fajardo

Aparicions dels personatges

Primera temporada

Segona temporada

Llista d'episodis

Primera temporada

Segona temporada

Referències

Enllaços externs 
 
 Tràiler de la sèrie a Youtube

Sèries de televisió de Televisió de Catalunya
Sèries de televisió en català
Sèries de televisió començades el 2016
Sèries de televisió de thriller
Sèries de televisió de ficció criminal
Sèries emeses per À Punt